Duncan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Duncan House (Arkansas), NRHP-Nr. 05001065
 Duncan House (Franklin, Kentucky), NRHP-Nr. 82001576
 Duncan House (Springfield, Kentucky), NRHP-Nr. 88003393